Hawkes kan som auktorsförkortning betyda:

 John Gregory Hawkes
 Alex Drum Hawkes

Robotskapade auktorsförkortningar